The Hunt (videospel), een videospel
 The Hunt (The Outer Limits), een aflevering van The Outer Limits
 The Hunt (The Wire), een aflevering van The Wire
 The Hunt (The Twilight Zone), een aflevering van The Twiligh Zone
 The Hunt (televisieprogramma), een tv-programma van Veronica
 The Hunt (2001), een Britse televisiefilm uit 2001
 The Hunt (2020), een Amerikaanse satirische thrillerfilm uit 2020
 The Hunt (documentaire), een Britse documentaireserie uit 2015
 De Engelse titel van de Spaanse film La caza uit 1966
 De Engelse titel van de Deense film Jagten uit 2012